Bykiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Drohobytsch, siehe Bykiw (Drohobytsch)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Mostyska, siehe Bykiw (Jaworiw)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr, siehe Bykiw (Schytomyr)